Herman Kortekaas (1930), een Nederlandse acteur, bekend door de televisieserie Peppi en Kokki
Huub en Adelheid Kortekaas, een Nederlandse kunstenaarsduo
Pieter Kortekaas (Petrus Johannes Maria Kortekaas) (1943), een Nederlandse kunstenaar, maker van sculpturen van steen en kunststof
Peter Kortekaas (Petrus Jacobus Kortekaas) (1946-2008), een Nederlandse kunstenaar, maker van sculpturen van brons